Antisymmetrie bezeichnet im Allgemeinen nicht das Fehlen von Symmetrie oder Ebenmäßigkeit, sondern eine besondere Art der Symmetrie: 

in der Mathematik:

 eine Eigenschaft einer Relation, siehe Antisymmetrische Relation
 eine Eigenschaft einer multilinearen Abbildung, siehe multilineare Abbildung #Weitere Eigenschaften
 eine Eigenschaft einer Matrix, siehe schiefsymmetrische Matrix
 eine Eigenschaft einer Funktion, siehe antisymmetrische Funktion

in der Physik:

 in der Vielteilchentheorie eine Eigenschaft der Vielteilchenwellenfunktionen von Fermionen, siehe Quantenstatistik
 in der Mechanik den Charakter eines Modes einer Lamb-Welle

Siehe auch:
 Asymmetrie